Kano kan syfta på följande:

Allmänt 
Kano (musikgrupp) – en italiensk musikgrupp, bildad 1979 i Milano.
Kannō – en period i japansk tideräkning.
Kano (Mortal Kombat) – en spelkaraktär i Mortal Kombat-serien.

Geografi

Burundi 

 Kano (vattendrag i Burundi), Ngozi,

Nigeria 

 Kano (delstat), 
 Kano River, vattendrag, 
 Kano (flygplats), 
 Kano, stad, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar